Kafir Kala (arabisch/persisch Kāfir Qalʿa, Kāfer Qalʿa, „Heiden-Burg“) steht für:
 Kafirkala, früher Chelawerd, frühmittelalterliche befestigte Stadt im Südwesten Tadschikistans 
 Kāfer Qalʿa, sogdische Festung südlich der usbekischen Stadt Samarqand
 Islam Qala, früher Kafir Qala, Grenzort im Westen der afghanischen Provinz Herat